La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  à Cordoue. Elle a été remportée par Markus Zberg.

Récit 
Victoire surprise au sprint du Suisse Markus Zberg qui devance les meilleurs sprinteurs du moment. Il endosse le maillot amarillo de leader.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

01
1998-01
1998, 01